Almenhof ist der Ortsname von:

 Almenhof (Ergolding), Ortsteil des Marktes Ergolding, Landkreis Landshut, Bayern
 Almenhof (Mannheim), Stadtteil von Mannheim, Baden-Württemberg
 Almenhof (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern

Almenhof steht auch für:

 Almenhof, anderer Name für das Altmannsches Schlösschen